René Gingras peut faire référence à :
 René Gingras, écrivain québécois ;
 René Gingras (1938-), administrateur, électricien, homme d'affaires et homme politique fédéral du Québec.